Northover ist der Familienname folgender Personen:

 Lindsay Northover, Baroness Northover (* 1954), britische Politikerin
 Mark Northover (1950–2004), britischer Schauspieler